Нюхалов — русская фамилия.

 Нюхалов, Северьян Васильевич (1844—1907) — российский архитектор, Енисейский губернский архитектор (1874—1882).
 Нюхалов, Сергей Владимирович (род. 1986, Москва) — российский футболист, защитник.

Русские фамилии